

Patronyme 

 Allan Marat (né en 1954), vice-Premier ministre et ministre de la Justice de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Jean-Baptiste Marat (né Mara) (1704-1783), chimiste, pédagogue, philosophe et peintre suisse, d'origine sarde et espagnole.
 Jean-Paul Marat (1743-1793), son fils, médecin, journaliste et homme politique français assassiné en 1793.
 David Marat (1756-1821), demi-frère du précédent, pédagogue russe qui eut pour élève Pouchkine. Il est plus connu sous le nom de David de Boudry.

Prénom 
Marat est aussi un prénom révolutionnaire, souvent attribué en référence à Jean-Paul Marat et plus tard au  en Union soviétique :
 Marat Safin, joueur de tennis et homme politique russe.

Toponyme 

 Marat, commune française située dans le département du Puy-de-Dôme.
 Marat-la-Grande, ancienne commune française située dans le département de la Meuse.
 Marat-la-Petite, ancienne commune française située dans le département de la Meuse.
 Marast, commune française située dans le département de la Haute-Saône.

Film 
 Marat, téléfilm de Maroun Bagdadi, inspiré de la vie du jacobin assassiné.

Autres 
 Marat, cuirassé soviétique ayant connu les  et  Guerres mondiales.

Notes 

Prénom révolutionnaire